Mika Brzezinski (1967-), journaliste américaine. 
 Zbigniew Brzeziński (1928-2017), politologue américain d'origine polonaise, conseiller à la sécurité nationale du Président des États-Unis Jimmy Carter de 1977 à 1981.
 Emilie Benes Brzezinski (1932-2022), sculptrice américaine d'origine tchèque, épouse du précédent.

Homonymie de patronyme